Paradoxo - em inglês, paradox
Ou ainda:
Paradox (banda)
Paradox Development Studio
Paradox Entertainment
Paradox Interactive
Paradox (database)

Veja também
Paradoxx Music

Desambiguação